Utricularia stellaris  — от малых до средних размеров плотоядное растение, вид рода Пузырчатка (Utricularia) семейства Пузырчатковых (Lentibulariaceae). Распространено в Африке — Египте, Чаде, Сомали, Судане, Кении, Танзании, Уганде, Камеруне, Центральноафриканской Республике, Руанде, Демократической Республике Конго, Бенине, Буркина-Фасо, Гамбии, Гане, Гвинее-Бисау, Мали, Мавритании, Нигере, Нигерии, Сенегале, Сьерра-Леоне, Того, Анголе, Малави, Мозамбике, Зимбабве, Замбии, Ботсване, Лесото, Намибии, ЮАР, Свазиленде; островах Индийского океана — Мадагаскаре, Коморах, Маврикии; в Азии — Бангладеш, Индии, Непале, Вьетнаме, на Шри-Ланке; в Австралии.

Классификация 
Вид Utricularia stellaris входит в род Пузырчатка (Utricularia) семейство Пузырчатковые (Lentibulariaceae).

См. также 
 Виды рода Пузырчатка

Примечания

Ссылки 
  

Пузырчатковые
Флора Африки
Флора Азии
Флора Мадагаскара